Amerikai Egyesült Államok
 Junction City (Arkansas)
 Junction City (Georgia)
 Junction City (Illinois)
 Junction City (Kalifornia)
 Junction City (Kansas)
 Junction City (Louisiana)
 Junction City (Missouri)
 Junction City (Ohio)
 Junction City (Oregon)
 Junction City (Washington)
 Junction City (Wisconsin)
Egyéb
 Junction City hadművelet – katonai offenzíva a vietnámi háborúban
 Junction City – 1952-es westernfilm
 FOB Junction City – amerikai katonai bázis